Това е списък на летищата в Полша, които обслужват редовни граждански полети.

 
Полша